Кода — заключна частина музичного твору або його частини; закінчення.
 Кода (література) — додатковий вірш, що перевищує встановлену нормами кількість рядків сонета (більше 14 рядків), рондо (більше 13) тощо.